

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Cinnamon Bay – baia dell'isola di Saint John, nelle Isole Vergini americane
 Cinnamon Butte – gruppo di coni di scorie e duomi di lava dell'Oregon

Personaggi immaginari 
 Cinnamon – personaggio dell'universo DC Comics
 Cinnamon Carter – personaggio del franchise Missione impossibile
 Cinnamon J. Scudworth – personaggio della serie animata Clone High

Altro 
 Cinnamon – interfaccia grafica
 Cinnamon – gruppo musicale svedese
 Gerry Cinnamon – musicista scozzese

Pagine correlate 
 Sinnamon
 Cannella